Дже́кобс або Дже́йкобс () — англомовне прізвище, утворене від імені , що походить від латинського  ().

Відомі носії 

 Біллі Джейкобс (; 1910—2004) — американський актор німого кіно.
 Вілфред Джейкобс (; 1919—1995) — перший генерал-губернатор Антигуа і Барбуди.
 Вільям Ваймарк Джейкобс (; 1863—1943) — англійський письменник.
 Гаррі Джейкобс:
 Гаррі Джейкобс (;  1946) — американський письменник, дослідник і консультант в області управління бізнесом, економічного і соціального розвитку, освіти та глобального управління.
 Гаррі Джекобс (; ? — ?) — американський легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 1904 року з перетягування канату.
 Гаррієт Джейкобс (; 1813—1897) — американська письменниця, активістка боротьби за скасування рабства.
 Гелен Джейкобс (; 1908—1997) — колишня американська тенісистка.
 Ґілліан Джейкобс (;  1982) — американська актриса.
 Данієль Джейкобс (;  1987) — американський боксер.
 Девід Джекобс (; 1888—1976) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Джейн Джейкобс (, уроджена Джейн Бутцнер; 1916—2006) — американо-канадська журналістка, письменниця.
 Квінтон Джейкобс (;  1979) — намібійський футболіст, півзахисник.
 Корнелія Джейкобс (, уроджена — Анна Корнелія Якобсдоттер Самуельссон, ;  1992) — шведська співачка та авторка пісень.
 Кріс Джейкобс (;  1964) — американський плавець, олімпійський чемпіон (1988).
 Мадлен Джейкобс (;  1946) — американська науковиця.
 Марк Джейкобс (;  1963) — американський модельєр, власник торгової марки «Marc Jacobs TM».
 Марселл Джейкобс (;  1994) — італійський легкоатлет американського походження, дворазовий олімпійський чемпіон (2021).
 Мелісса Джейкобс (, уроджена — ;  1981) — американська порноакторка.
 Меріон Волтер Джейкобс (; 1930—1968) — справжнє ім'я американського блюзового музиканта і співака, відомого як Літтл Волтер.
 Сімон Джекобс (;  1966) — британська легкоатлетка, олімпійська медалістка (1984).

Див. також 

 Якобс
 Якобсен
 Якобсон

Примітки